Eckō Unltd. – amerykańskie przedsiębiorstwo odzieżowe założone w 1993 roku przez Marca Eckō. Symbolem firmy jest biały nosorożec na czerwonym tle.

Styl ubrań oparty jest najczęściej na hip-hopie i graffiti. Firma jest popularna od lat 90. i stała się głównym nurtem kultury miejskiej na początku 2000 roku. Marc Eckō zaczął sprzedawać T-shirty już w latach 80., co w 1993 roku doprowadziło do założenia firmy razem z siostrą Marci i przyjacielem Sethem Gerszbergiem.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Eckō Unltd. 

Marki odzieżowe
Amerykańskie przedsiębiorstwa odzieżowe
Przedsiębiorstwa z siedzibą w New Jersey